{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (69601) - || 1998 FB27 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69602) - || 1998 FE28 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69603) - || 1998 FD29 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69604) - || 1998 FH35 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69605) - || 1998 FA38 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69606) - || 1998 FX40 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69607) - || 1998 FZ41 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69608) - || 1998 FJ42 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69609) - || 1998 FQ42 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69610) - || 1998 FD43 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69611) - || 1998 FP46 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69612) - || 1998 FW46 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69613) - || 1998 FK47 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69614) - || 1998 FK48 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69615) - || 1998 FF49 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69616) - || 1998 FY49 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69617) - || 1998 FD52 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69618) - || 1998 FY52 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69619) - || 1998 FM53 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69620) - || 1998 FP53 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69621) - || 1998 FA54 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69622) - || 1998 FS54 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69623) - || 1998 FM55 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69624) - || 1998 FN57 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69625) - || 1998 FG58 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69626) - || 1998 FM59 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69627) - || 1998 FC62 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69628) - || 1998 FD62 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69629) - || 1998 FS62 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69630) - || 1998 FA63 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69631) - || 1998 FF63 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69632) - || 1998 FN64 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69633) - || 1998 FM65 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69634) - || 1998 FH68 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69635) - || 1998 FJ68 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69636) - || 1998 FE71 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69637) - || 1998 FN71 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69638) - || 1998 FU71 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69639) - || 1998 FR75 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69640) - || 1998 FP76 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69641) - || 1998 FQ77 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69642) - || 1998 FX77 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69643) - || 1998 FY77 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69644) - || 1998 FT78 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69645) - || 1998 FM79 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69646) - || 1998 FV79 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69647) - || 1998 FO84 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69648) - || 1998 FW87 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69649) - || 1998 FK98 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69650) - || 1998 FT99 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69651) - || 1998 FW99 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69652) - || 1998 FJ101 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69653) - || 1998 FT101 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69654) - || 1998 FR102 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69655) - || 1998 FD106 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69656) - || 1998 FV108 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69657) - || 1998 FX108 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69658) - || 1998 FC114 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69659) - || 1998 FE116 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69660) - || 1998 FP117 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69661) - || 1998 FZ117 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69662) - || 1998 FR118 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69663) - || 1998 FM119 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69664) - || 1998 FN122 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69665) - || 1998 FQ122 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69666) - || 1998 FC123 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69667) - || 1998 FL131 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69668) - || 1998 FD133 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69669) - || 1998 FF137 || 28 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69670) - || 1998 FM141 || 29 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69671) - || 1998 GY3 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69672) - || 1998 GX7 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69673) - || 1998 GX10 || 2 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69674) - || 1998 HP3 || 19 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69675) - || 1998 HT7 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69676) - || 1998 HV13 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69677) - || 1998 HC14 || 24 april 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (69678) - || 1998 HA15 || 18 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69679) - || 1998 HR15 || 22 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69680) - || 1998 HC16 || 22 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69681) - || 1998 HN17 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69682) - || 1998 HA19 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69683) - || 1998 HK21 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69684) - || 1998 HA22 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69685) - || 1998 HD22 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69686) - || 1998 HR23 || 28 april 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (69687) - || 1998 HK24 || 24 april 1998 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| (69688) - || 1998 HD25 || 18 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69689) - || 1998 HV28 || 27 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69690) - || 1998 HL30 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69691) - || 1998 HQ32 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69692) - || 1998 HZ32 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69693) - || 1998 HX33 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69694) - || 1998 HQ35 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69695) - || 1998 HL36 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69696) - || 1998 HA38 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69697) - || 1998 HH39 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69698) - || 1998 HW43 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69699) - || 1998 HS45 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69700) - || 1998 HL46 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten